Galloway bezeichnet:

 Galloway (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Galloway (Ohio), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet in Ohio, Vereinigte Staaten
 Galloway (Schottland), historische Region Schottlands
 Galloway (Texas), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet in, Vereinigte Staaten
 Galloway (West Virginia), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet in, Vereinigte Staaten
 Galloway (Wisconsin), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Marathon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

 Galloway Township (New Jersey)

 Dumfries and Galloway, Council Area in Schottland
 New Galloway, schottische Stadt
 Mount Galloway, einen Berg auf den neuseeländischen Antipoden-Inseln

Galloway ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Galloway (Hochkommissar) (1895–1977), britischer Generalleutnant und Hochkommissar im besetzten Nachkriegsösterreich (1947–1950)
 Alexander Galloway (1776–1847), englischer Unternehmer
 Alexander R. Galloway (* 1974), US-amerikanischer Autor; Professor am Department of Media, Culture, and Communication an der New York University
 Andrew McLean Galloway IV (* 1985), schottischer Wrestler, siehe Drew McIntyre
 Brendan Galloway (* 1996), englischer Fußballspieler

 Don Galloway (1937–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Eilene Galloway (1906–2009), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Autorin, siehe Eilene Slack
 Elijah Galloway, britischer Erfinder und Ingenieur
 George Galloway (* 1954), britischer Politiker
 Grace Growden Galloway (1727–1782), britische Loyalistin und Tagebuchschreiberin
 Iain Lees-Galloway (1978), neuseeländischer Politiker der New Zealand Labour Party
 Jackie Galloway (* 1995), US-amerikanische Taekwondoin

 Janice Galloway (* 1955), schottische Schriftstellerin
 Jeff Galloway (* 1945), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Jesse James Galloway (1882–1962), US-amerikanischer Paläontologe

 Manning Galloway (* 1960), US-amerikanischer Boxer
 Margaret Douglas of Galloway, schottische Adlige
 Mike Galloway (* 1965), schottischer Fußballspieler
 Ngaire Galloway (1925–2021), neuseeländische Schwimmerin
 Nicole Galloway (* 1982), US-amerikanische Politikerin
 Randolph Galloway (1896–1964), englischer Fußballtrainer 

 Samuel Galloway (1811–1872), US-amerikanischer Politiker
 Scott Galloway (* 1995), australischer Fußballspieler
 Scott Galloway (Ökonom) (* 1964), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 Steve Galloway (* 1963), englischer Fußballspieler und -trainer
 Steven Galloway, * 1975, kanadischer Autor, u. a. von Der Cellist von Sarajevo
 Sue Galloway, US-amerikanische Schauspielerin
 Thomas Galloway (1786–1851), britischer Mathematiker und Astronom

Galloway steht für:
 William Galloway Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Galloway Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Galloway & Co., ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Galloway (Rind) (GAL 47), Rinderrasse
 Belted Galloway (BGA 49), Rinderrasse
 White Galloway (WGA 57), Rinderrasse
 Galloway (Pferd), Pferderasse

 Galloway-Syndrom, auch Galloway-Mowat-Syndrom